

Geografia 
2 miejscowości w Polsce: 
 Lipowe Pole Skarbowe – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne 
 Lipowe Pole Plebańskie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne

Transport 
 Lipowe Pole – przystanek kolejowy w sąsiedztwie wsi